Лев Мабудович Аске́ров (Лев Мобуд оглу Эскэров, родился 1 сентября 1940 года) — советский азербайджанский писатель и журналист. Член Союза журналистов СССР и Союза писателей СССР.

Биография 
Родился в Баку. Окончил факультет журналистики Казанского университета (1967). Работал в газете «Бакинский рабочий», собкором газет «Труд», «Известия», АПН. Был главным редактором журнала «Советский Азербайджан», ныне главный редактор газеты «Курьер-Баку».

Книги 
 Голубые вёрсты: Рассказы и очерки. — Баку, Гянджлик, 1973
 Записки чекиста: Повесть. — Баку, Язычы, 1981
 Особых примет не имеют: Повести и рассказы. — Баку, Язычы, 1986
 Возвращение: Док. повесть об Александре Стопани. — Казань, 1989
 Человек с того света: Роман. — Баку, Азернешр, 1990
 Смерть Аттилы: Повести и рассказы. — Баку, «Абилов, Зейналов и сыновья», 1998
 К вопросу вопросов. — Баку, «Абилов, Зейналов и сыновья», 1999
 Месть невидимки: Роман. — Баку, 2001
 Приговорённые: Роман. — Баку, «Абилов, Зейналов и сыновья», 2002
 С миссией в ад: Роман и драма. — Баку, «Абилов, Зейналов и сыновья», 2003
Vivat, король! Vivat! Повесть об академике Ю. Мамедалиеве создателе высокооктанового бензина, "Коктейля Молотова" и внесшего вклад в создание водородной бомбы. Баку. Изд. "Апостроф", 2002 г. Стр.195.
Визит к Архивариусу.  Исторический роман-эпопея о XX веке.( в 2-х книгах -   " Паханы" - стр.330 и   " Крах державы" - 320 стр.) Баку. Изд. "Апостроф".2006 г.
Его Голгофа. Док. Повесть о Гейдаре Алиеве. Баку. Изд. "Апостроф", 2013 г. Стр.169.
От Сумерек к Свету. Научно-популярное исследование. Баку. Изд. ОЛ 2013 год, 15 п.л.
Третья картина мира. Трактат о связи Пространства-Времени Миров и Человечества. Баку. Изд. ОЛ. 22 п.л.

Ссылки 
 Аскеров, Лев Мабудович // Большая биографическая энциклопедия. 2009.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1940 году
Родившиеся 1 сентября
Родившиеся в Баку
Писатели СССР
Писатели Азербайджана
Журналисты по алфавиту
Журналисты СССР
Журналисты Азербайджана
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Казанского университета